

Cinema 
 Aah  – film del 1953 diretto da Raja Nawathe con Raj Kapoor

Codici 
 AAH – Codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Aquisgrana-Merzbrück, Würselen e Aquisgrana (Germania)
 aah – codice ISO 639-3 della lingua abu' arapesh
 AAH – iperplasia adenomatosa atipica. Considerata un precursore degli adenocarcinomi polmonari periferici.